Klanění pastýřů může být:
 Klanění pastýřů (Domenichino)
 Klanění pastýřů (Andrea Mantegna)
 Klanění pastýřů (Lorenzo di Credi)